Pierrefiche - két község elnevezése Franciaországban:

 Pierrefiche (Aveyron)
 Pierrefiche (Lozère)